Le district de Fushan (福山) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Le xian de Fushan (浮山) est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine.

Homonymie de toponyme